Ангел Иванов може да се отнася за:

 Ангел Иванов (1840 – ок. 1905), български просветен деец от Македония
 Ангел Иванов Комитата (1851 – 1932), български революционер
 Ангел Иванов (1923 – 2017), кмет на Видин